Konsulat Włoch w Gdańsku (wł. Consolato d'Italia a Danzica, niem. Italienisches Konsulat in Danzig) – włoska placówka konsularna mieszcząca się w Gdańsku.

Konsulat Włoski w Gdańsku powołano dekretem włoskiego króla Wiktora Emanuela II w 1862; funkcjonował też w okresie międzywojennym – w latach 1921-1940.

Po II wojnie światowej konsulat otwarto ponownie z siedzibą w Gdyni.

Kierownicy konsulatu

Sycylia/Neapol i Sycylia 
 1838-1841 – Heinrich Eggert, wicekonsul Sycylii (1793–1841) 
 1842-1848 – Paul August Adolph Behrendt/P.A. Berendt/Paul Ad. Behrens/P. Ad. Berend, wicekonsul Sycylii (1798-1853)
 1851-1854 – j.w., wicekonsul Neapolu i Sycylii
 1855-1863 – Alexis Julius Wendt, wicekonsul Neapolu i Sycylii (1821-1901)

Sardynia 
 1833-1855 – Anton Franz Mathy, konsul Sardynii (1789-1866)
 1856-1858 – C.H. Zimmermann, wicekonsul Sardynii

Włochy 
 1861-1868 – Alexis Julius Wendt, konsul Włoch (1821-1901)
 1867-1890 – Ernst Theodor Rodenacker, agent konsularny (1837-1894)
 1894-1905 – Ernesto Mix, agent konsularny
 1907-1915 – Friedrich Waldemar Sieg, konsul (1858-1939)

 1921-1926 – Paolo Bertanzi, konsul generalny
 1926 – Giovanni Andreozzi/Andreotti, p.o./konsul generalny
 1927-1929 – dr Alessandro Mariani, konsul generalny
 1929-1930 – Cav. Adriano Monaco, sekretarz poselstwa, kier. KG
 1930-1932 – Gabriele Chiaromonte Bordonaro, konsul generalny
 1932-1935 – Casimiro de Lieto, konsul generalny 
 1935-1938 – hrabia Amadeo Ponzone, konsul generalny (1880-1957)
 1938-1940 – Augusto Speckel

 1949 – Carlo Brenco

Siedziba 
Do I wojny światowej konsulat urzędował przy: 
 Hundegasse 300, obecnie ul. Ogarnej 78 (1844), 
 Hundegasse 11 (1867-1872), 
 Hundegasse 31 (1874-1876), 
 Hundegasse 40 (1878),
 Hundegasse 94 (1880-1890), 
 Hundegasse 31 (AK, 1897-1905), 
 Langenmarkt 20, ob. Długim Targu (K, 1907-1915). 

W okresie międzywojennym urząd mieścił się przy:  
 Hundegasse 94 (KG, 1921-1922), 
 Rennerstifsgasse 11, ob. ul. Gdyńskich Kosynierów (1925-1934), 
 Karrenwall 7, ob. ul. Okopowa (1935-1942).

Po II wojnie światowej konsulat był zlokalizowany kolejno: 
 w Gdyni przy ul. Starowiejskiej 3 (1949-), 
 w Sopocie przy ul. Bałtyckiej 4a (1955-), 
 w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 32 (1990).

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Danziger Jahrbuch : unter Benutzung amtlichen Materials von F. A. Lubianski, Danzig 1930
 
 Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator. Tom I. Europa 1918-2006, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Archiwum/Wydawnictwo Askon, Warszawa 2007, s. 584, 
 Daniel Czerwiński: Działania aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec zachodnich placówek dyplomatycznych w Trójmieście na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. (zarys zagadnienia), Słupskie Studia Historyczne, nr 19, rok 2013, s. 221-238
 książki adresowo-telefoniczne

Zobacz też 
 Ambasada Włoch w Polsce

Włochy
Włochy
Stosunki polsko-włoskie
Gdańsk